38 Tobolski Pułk Piechoty (ros. 38-й пехотный Тобольский полк) - pułk piechoty okresu Imperium Rosyjskiego, sformowany 6 grudnia 1703 za panowania cara Piotra I Wielkiego.

Pułk wziął udział w działaniach zbrojnych epoki napoleońskiej, a także w działaniach zbrojnych okresu I wojny światowej. Został rozformowany w 1918.

Święto pułkowe: 25 grudnia. Dyslokacja w 1914: Niżny Nowogród (Нижний Новгород).

Przyporządkowanie 1 stycznia 1914 
 5 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego - (5 АК, 5 армейский корпус), Woroneż
 10 Dywizja Piechoty - (10-я пехотная дивизия), Niżny Nowogród
 1 Brygada Piechoty - Niżny Nowogród
 38 Tobolski Pułk Piechoty - (38-й пехотный Тобольский полк ), Niżny Nowogród.

Bibliografia 
 Raspisanije suchoputnych wojsk 1836 - 1914, Petersburg 1914.
 Wiesław Caban, Służba rekrutów Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 1831-1873, Warszawa 2001, .
 A. A. Kersnowski, Istorija russkoj armii, Moskwa 1994.

Linki zewnętrzne 
  (pl)
 http://mosgrenadier.narod.ru/dip/inf152.htm (ru)
 http://www.grwar.ru/regiments/regiments.html?id=408 (ru)

Pułki piechoty Imperium Rosyjskiego